Citioica — род чешуекрылых из семейства павлиноглазок и подсемейства Ceratocampinae.

Систематика 
В состав рода входят:
 Citioica anthonilis (Herrich-Schäffer, 1854) — Эквадор, Мексика
 Citioica homonea (Rothschild, 1907) — Эквадор

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi

Ceratocampinae
Насекомые Южной Америки
Роды чешуекрылых